Heinz Ufer ist der Name folgender Personen:

* Heinz Ufer (Archivar) (1926–1975), deutscher Archivar
 Heinz Ufer (Komponist) (1934–2010), deutscher Komponist, Pädagoge und Politiker